Tenisový turnaj WTA Cellular South Cup 2011 se konal ve dnech 13. – 20. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Sofia Arvidssonová (1. kolo)
  Melanie Oudinová (2. kolo)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Olga Govorcovová (1. kolo)
  Rebecca Marinová (finále; skreč)
  Renata Voráčová (2. kolo)
  Vania Kingová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 

  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (vítězky)
  Vania Kingová /  Michaëlla Krajiceková (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká ''(finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

WTA Tour 2011
U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2011